Са́ндро:

 Са́ндро Боттичелли (1445—1510) — прозвище флорентийского художника Алесса́ндро ди Мариа́но ди Ва́нни Филипе́пи.
 Са́ндро Кордейро (род. 1989) — бразильский футболист, опорный полузащитник.
 Са́ндро Маццола (род. 1942) — итальянский футболист, атакующий полузащитник, чемпион Европы 1968 года и вице-чемпион мира 1970 года.
 Са́ндро Пуппо (1918—1986) — итальянский футболист, полузащитник.
 Са́ндро Сальвадоре (1939—2007) — итальянский футболист, защитник.
 Са́ндро Фазини (1893—1942) — российский, советский и французский художник и фотограф еврейского происхождения.
 Сандро Вагнер (род 1987) — немецкий футболист.

Сандро́:

 «Сандро́ из Чегема» — роман (цикл новелл), эпопея Фазиля Искандера, которую сам автор отнёс к жанру плутовского романа.
 Сандро́ Кодзасов (1938—2014) — российский лингвист, специалист по фонетике.
 Евгений Сандро́ — псевдоним российского журналиста Евгения Примакова (род. 1976).
 Сандро — великий князь Александр Михайлович, внук Николая I